Gengis Khan (~1155 - 1227) fut un conquérant mongol.

 L'aéroport Buyant Ukhaa d'Oulan-Bator fut renommé aéroport international Gengis Khan le .

Titres d'œuvres 
 le film Genghis Khan, sorti en 1965 ;
 le film inachevé Genghis Khan d'Antonio Margheriti, Tolomouch Okeev, Ken Annakin et Peter Duffell produit en 1992 ;
 le film documentaire français Gengis Khan, diffusé en 2005 ;
 les jeux vidéo Genghis Khan et Genghis Khan II: Clan of the Gray Wolf ;
 le groupe de variété allemand Dschinghis Khan et leur tube homonyme;
 le single Dschinghis Khan, reprise du précédent par le groupe japonais Berryz Kōbō. 
 le single Dschinghis Khan Tartar Mix, mixant ensemble les deux versions précédentes.
 le morceau instrumental Genghis Khan sur l'album Killers du groupe Iron Maiden.

Voir aussi 
 La tombe de Gengis Khan
 L'arbre généalogique de Gengis Khan
 La descendance de Gengis Khan
 Les Gengiskhanides, descendants de Gengis Khan
 La recette de cuisine japonaise Jingisukan

Homonymie de titre